Chinois (keukengerei), een passeerzeef
 La Chinoise, een Franse dramafilm uit 1967
 Een snijwijze van groente